Ирина Геращенко:
 Геращенко, Ирина Владимировна (род. 1971) — украинская журналистка и политик, государственный деятель.
 Геращенко, Ирина Игоревна (род. 1995) — украинская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года